Paardenkracht, oude eenheid van arbeidsvermogen
Joseph Paardekracht, pseudoniem van Joseph Peter Kerkhof, 1945 - 1993, cabaretier